Austin kan være:

 Austin (bilmærke) – et britisk bilmærke
 Austin (Minnesota) – en amerikansk by
 Austin (Texas) – en amerikansk by